Grafton je lahko:
 HMS Grafton - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
Grafton, New South Wales
Grafton, Ontario
Grafton, Cheshire
Grafton, Wiltshire
Grafton Regis
Grafton, Nova Zelandija
Grafton, Illinois
Grafton, Iowa
Grafton, Massachusetts
Grafton, Nebraska
Grafton, New York
Grafton, New Hampshire
Grafton, Severna Dakota
Grafton, Ohio
Grafton, Vermont
Grafton, Virginija
Grafton, Zahodna Virginija
Grafton, Wisconsin
Grafton (mesto), Wisconsin
Grafton County, New Hampshire
Grafton Township, Minnesota
Grafton (založništvo)
Grafton (podjetje)